Berns ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Berns (* 1945), niederländischer Krebsforscher
 Augusto Berns, deutscher Goldschürfer
 Ben Berns (1936–2007), niederländischer Künstler
 Bert Berns (eigentlich Bertrand Russell Berns, 1929–1967), US-amerikanischer Musikproduzent und Komponist
 Christof Berns (* 1966), deutscher Klassischer Archäologe
 Jörg Jochen Berns (* 1938), deutscher Germanist
 Magdalen Berns (1983–2019), britische YouTuberin, lesbische Feministin und Pionierin des Frauenboxens in Schottland
 Maria Berns (1899–1981), deutsche Politikerin (SPD)
 Mel Berns junior (1940–2011), US-amerikanischer Maskenbildner
 Michael Berns (1657–1728), deutscher Theologe und Magister der Philosophie
 Pepe Berns (* 1966), deutscher Jazz-Bassist
 Peter Berns (1907–1941), deutscher Politiker (NSDAP)
 Sam Berns (1996–2014), US-amerikanischer Progeriepatient und Dokumentarfilmdarsteller
 Ute Berns, deutsche Anglistin
 Walter Berns (1919–2015), US-amerikanischer Rechts- und Politikwissenschaftler
 Wilhelm Berns (1836–1902), deutscher Kaufmann, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtages

Berns steht außerdem für:
 In Schweden oft gebräuchliche Kurzform für Berns Salonger, ein international bekanntes Unterhaltungsetablissement, Restaurant, Hotel und Nachtclub in Stockholm

Siehe auch:
 Bernds